Elitserien 2011/12 steht für:

 Elitserien (Eishockey) 2011/12, Saison der höchsten schwedischen Eishockeyspielklasse
 Elitserien (Schach) 2011/12, Saison im Schach